Василёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Василёвская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Василёвская волость (Васильковский уезд) — в составе Киевской губернии
 Василёвская волость (Клинский уезд) — в составе Московской губернии, Клинский уезд
 Василёвская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Василёвская волость (Лебединский уезд) — в составе Харьковской губернии, Лебединский уезд